Корал Фалсо има више значења:

 Корал Фалсо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Корал Фалсо (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Корал Фалсо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Корал Фалсо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал Фалсо (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал Фалсо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал Фалсо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал Фалсо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал Фалсо (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Фалсо (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Фалсо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Корал Фалсо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корал Фалсо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корал Фалсо (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику